I Swear (deutsch „Ich schwöre“) ist Titel folgender Werke:

 I Swear, Lied von Frank J. Myers und Gary Baker (1987)
 I Swear (Chuck-Fenda-Lied), Lied von Chuck Fenda (2004)
 I Swear (N-Dubz-Lied), Lied der Band N-Dubz (2006)
 I Swear (Ice-Prince-Lied), Lied von Ice Prince auf dem Album „Fire of Zamani“ (2013)
 I Swear …, Album von Inhale Exhale (2008)